Onderdistrict in Indonesië
 Buaran (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Buaran (Serpong), een plaats in het regentschap Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Buaran (Jatibarang), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Buaran (Mayong), een plaats in het regentschap Jepara in de provincie Midden-Java
 Buaran (Pekalongan Selatan), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Station Buaran, een spoorwegstation in de hoofdstad Jakarta